I57, I-57 ou I/57 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-57, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Route 
  Interstate 57 (I-57), une autoroute inter-États qui commence dans le Missouri et traverse l'Illinois pour relier la ville de Miner à celle de Chicago ;
  Route slovaque I/57 reliant la frontière tchèque à Dubnica nad Váhom.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres